Skyline bezeichnet:
 Skyline, die Ansicht der Silhouette einer Stadt

Skyline heißen folgende geographische Objekte:
 Skyline (Antigua), Ort im Saint John's Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda
 Skyline (Alabama), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (Kentucky), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline Village (Michigan), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (Minnesota), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (Mississippi), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (Montana), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (Nebraska), Orte in den Vereinigten Staaten
 Skyline (West Virginia), Orte in den Vereinigten Staaten

 SkyLine, Hochbahn am Frankfurter Flughafen

Skyline, Weiteres:
 Nissan Skyline,  Automodell 
 Skyline (Fluggesellschaft), ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Skyline (Film),  Kinofilm von Greg und Colin Strause aus dem Jahr 2010 
 Skyline (Band), eine deutsche Rock- und Heavy-Metal-Band

Siehe auch: 

 Skyliner